Амалія () — міжкультурне жіноче ім'я, яке походить від німецького слова — , що означає «робота, діяльність». Свою популярність завдячує бельгійському святому Амальбергові Моуб'є.

Воно поширене у різних народів світу. У Греції іменини святкують 10 липня на честь святого Амалія ((). У різних мовах має декілька варіантів: Amelia в англійській, Amélie у французькій. У слов'янських мовах існують здрібнілі форми ім'я: Амалька, Амальця та ін..

Іншомовні аналоги 

А —  
Б —  
Г —  
Д —  
Е —  
І —  
К —  
Л —  
Н —            
П —                      
Р —  
С —  
У —  
Ф —            
Ш —  
Я —

Відомі люди з ім'ям Амалія 

 Амалія Катерина Вальдек-Айзенберзька (1640—1699) — німецька шляхтянка XVII сторіччя, дружина графа Ербах-Ербаху Георга Людвіга I.
 Амалія Гессен-Гомбурзька (1774—1846) — принцеса Гессен-Гомбурзька, дружина спадкоємного принца Ангальт-Дессау Фрідріха.
 Амелія Лейхтенберзька (1812—1873) — принцеса Лейхтенберзька, дружина імператора Бразилії Педру I.
 Амалія Ольденбурзька (1818—1875) — королева Греції, дружина короля Оттона I.
 Амалія Фрейд (1836—1930) — мати Зиґмунда Фрейда.
 Амелія Орлеанська (1865—1951) — французька принцеса з Орлеанського дому, дружина короля Португалії Карлуша I, матір останнього короля Португалії Мануела II.
  (1875—1943) — австрійська оперна співачка.
 Амалія Рубель (1887—1967) — учителька і громадська діячка, довголітня голова філій Союзу Українок у Дрогобичі та Станиславі, членкиня Головної Управи Об'єднання Українських Жінок у Німеччині (1947–1949), секретар СФУЖО (1957–1959).
 Амелія Ергарт (1897—1937) — одна з перших жінок-пілотів.
 Амалія Родрігеш (1920—1999) — португальська співачка фаду, акторка, «голос Протугалії», «королева фаду», одна з найкращих співачок 20 століття.
 Амелі Нотомб (1966) — бельгійська письменниця, що пише французькою.
 Амелі Моресмо (1979) — французька тенісистка-професіоналка, колишня перша ракетка світу в жіночому тенісі.

Географія 
 Амалія, Нью-Мексико, США
 Амалія, Північно-Західна провінція, Південно-Африканська Республіка

Посилання 
 Популярність ім'я «Амалії» між 1880 і 2016 роками 

Жіночі імена
Німецькі імена